Wasserkampf ist der Name von

 Friedolin Wasserkampf (* 1925), deutscher Schriftsetzer und Offsetdrucker, mehrfach ausgezeichneter schwer Hörgeschädigter
 Hans Wasserkampf, Namensgeber der 1887 in Hannover gegründeten Verlagsdruckerei Wasserkampf & Robby, siehe Hans Wasserkampf & Comp.